Matthieu Becuwe, né le  à Dunkerque en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| 24 || 14 || 14 || 28 || 2 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| - || 7 || 10 || 17 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 25 || 5 || 7 || 12 || 4 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 25 || 4 || 6 || 10 || 0 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || Corsaires de Dunkerque || Ligue Magnus
|| 23 || 7 || 13 || 20 || 8 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2005-2006 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 28 || 21 || 25 || 46 || 4 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Castors d'Avignon || Division 1
|| 22 || 4 || 8 || 12 || 8 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Castors d'Avignon || Division 1
|| 21 || 7 || 10 || 17 || 6 || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Castors d'Avignon || Division 1
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2009-2010 || Castors d'Avignon || Division 1
|| 25 || 5 || 13 || 18 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Castors d'Avignon || Division 1
|| 24 || 8 || 5 || 13 || 24 || || || || ||   
|-
| 2011-2012 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 23 || 0 || 9 || 9 || 8 || || || || ||   
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 25 || 1 || 4 || 5 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Dunkerque
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace